ROR steht für:

 Regierungsoberrat, siehe Oberregierungsrat und Höherer Dienst
 Reichsbahn-Oberrat, siehe Dienstränge der Deutschen Reichsbahn
 Flughafen Koror (IATA-Code), Flughafen auf Palau
 Research Organisation Registry

RoR steht für:
 Rigs of Rods, Open-Source-PC-Spiel
 Ruby on Rails, Framework für die Web-Applikations-Entwicklung

Ror steht für:
 Burg Ror, Ruine bei Bisingen, Baden-Württemberg

ror steht für:
 Rongga (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache in Nusa Tenggara Timur, Indonesien

Ror ist der Familienname folgender Personen:
 Berndt Ror, herzoglich-pommerscher und kurfürstlich-brandenburgischer Rat, Johanniterkomtur und Landvogt der Neumark

Siehe auch:
 Rohr

Abkürzung